Примера Дивисьон Венесолана 2009/2010 () — 54-й розыгрыш профессионального чемпионата Венесуэлы с момента его основания.

Участники

Апертура

Клаусура

Общая таблица

Финальная серия

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Чемпионат Венесуэлы 2009/2010 на rsssf.com

2009/2010
Венесуэла
2009 год в Венесуэле
2010 год в Венесуэле
Футбол в Южной Америке в 2009 году
Футбол в Южной Америке в 2010 году